Открытый чемпионат Италии (в честь спонсора — Internazionali BNL d’Italia, в честь статуса мужского турнира — Rome Masters) — профессиональный теннисный турнир, проводимый в мае в Риме (Италия) на грунтовых кортах местного комплекса Foro Italico. С 2009 года мужской турнир относится к серии Мастерс с призовым фондом около 6 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 32 пар; а женский — к серии WTA 1000 с призовым фондом около 2,5 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде и 28 пар.

Общая информация 
Мужские состязания относятся к серии турниров ATP Masters 1000, а женские — к серии WTA Premiere 5. Обе части турнира (мужская и женская) проводятся в мае. Спортсмены играют на красном грунтовом покрытии.

История турнира
Впервые турнир провели в 1930 году в Милане, туда теннисисты приезжали вплоть до 1934 года, когда соревнования решено было перевести в Рим. С 1936 до 1949 год турнир не проводился, его возобновили в 1950 году, а в 1969 году, с началом Открытой эры, он получил статус «Открытого».

В 1979 женский турнир проводился в Таранто, а с 1980 по 1986 год в Перудже. Это были годы наибольшего упадка турнира: олимпийский стадион «Форо Италико», где он проводился, постепенно разрушался, а ведущие игроки обоих полов предпочитали проводить этот отрезок сезона в показательных встречах и на турнирах, гарантировавших дополнительные выплаты за сам факт участия. Имиджу чемпионата не способствовала и известная на весь мир предвзятость итальянских линейных судей. Теннисный журналист Джон Файнстейн пишет, что на турнире 1976 года они настолько откровенно подсуживали местному фавориту Николе Пьетранджели в каждом матче, что один из судей на вышке даже отказался продолжать матч, а в начале 1980-х годов завершавший карьеру Пьетранджели лично участвовал в жеребьёвке за закрытыми дверями, выбирая себе в первом круге соперников полегче. За весь период проведения чемпионата 1983 года его посетили 19 тысяч зрителей, большинство из них — по бесплатным билетам. Восстановление имиджа Открытого чемпионата Италии началось после покупки прав на него менеджментовым гигантом IMG в 1982 году. Новый директор турнира Чино Маркезе начал этот процесс с привлечения крупных корпораций к реконструкции стадиона (где в частности было увеличено с шести до восьми количество кортов и построены новые, более вместительные трибуны) и прилегающего жилого комплекса, а затем предложил ведущим игрокам улучшенные условия оплаты. Затем был решён вопрос возвращения в Рим женской части чемпионата: поскольку организаторы турнира в Перудже не соглашались уступать права на него Маркезе, взамен компания IMG приобрела женскую франшизу во Флориде и передала права на неё Риму с условием, что женский турнир будет проводиться не одновременно с мужским, а в предшествующую ему неделю. Чтобы обеспечить посещаемость женского чемпионата на первых порах, Маркезе объединил абонементы на мужской и женский турниры, дав покупателям возможность приобретать оба за 120 % от цены одного. Окончательно популярность женской части турнира восстановилась после красивых полуфинала (Навратилова-Сабатини) и финала 1987 года.

Помимо традиционных женских и мужских одиночных и парных турниров, в любительскую эпоху существования турнира проводились и соревнования среди смешанных пар.

Некоторые поклонники тенниса считают, что итальянский турнир — второй по престижности турнир на грунтовых покрытиях после Открытого чемпионата Франции.

Рекорды

 Наибольшее число побед: 10 — Рафаэль Надаль (2005-07, 2009-10, 2012-13, 2018-19, 2021)
 Наибольшее число побед подряд: 3 — Рафаэль Надаль (2005-07)
 Наибольшее число участий в финале: 12 — Рафаэль Надаль (2005-07, 2009-14, 2018-19, 2021)

 Наибольшее число побед: 4 — Ярослав Дробный (1951-52, 1954, 1956); Нил Фрейзер (1957, 1959, 1961-62); Брайан Готтфрид (1974-77); Рауль Рамирес (1974-77); Боб Брайан и Майк Брайан (2008, 2010, 2013, 2016)
 Наибольшее число побед подряд: 4 — Брайан Готтфрид (1974-77); Рауль Рамирес (1974-77)
 Наибольшее число участий в финале: 8 — Никола Пьетранджели (1955-57, 1959-61, 1963, 1966)

 Наибольшее число побед: 5 — Крис Эверт (1974-75, 1980-82)
 Наибольшее число побед подряд: 4 — Кончита Мартинес (1993-96)
 Наибольшее число участий в финале: 7 — Крис Эверт (1973-75, 1980-82, 1984)

 Наибольшее число побед: 4 — Вирджиния Уэйд (1968, 1971, 1973, 1983)
 Наибольшее число побед подряд: 3 — Моника Селеш (1990-92)
 Наибольшее число участий в финале: 5 — Силвана Лаццарино (1962-65, 1967), Леа Периколи (1962-65, 1967), Вирджиния Уэйд (1968, 1970-71, 1973, 1983), Вирджиния Рузичи (1976, 1978, 1981, 1983-84)

 Наибольшее число побед: 3 — Маргарет Корт (1961, 1964, 1968)
 Наибольшее число побед подряд: 2 — Виктор Элиас Сейксас (1952-53), Тельма Лонг (1956-57), Луис Айяла (1956-57)
 Наибольшее число участий в финале: 3 — Дороти Эндрюс (1931-33), Тельма Лонг (1956-58), Луис Айяла (1956-58), Маргарет Корт (1961, 1964, 1968)

Финалы турнира

Одиночный разряд

Парный разряд

См. также 
 Трофей Бонфильо

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA